ADAPT est un acronyme qui peut désigner :
 Adapt éditions (où ADAPT signifie Association pour le développement des aides pédagogiques et technologiques).

Voir aussi 
 LADAPT (Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées)